Altoalegrensi – abitanti di Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
Altoalegrensi – abitanti di Alto Alegre (Roraima)
Altoalegrensi – abitanti di Alto Alegre (San Paolo)
Altoalegrensi – abitanti di Alto Alegre do Maranhão
Altoalegrensi – abitanti di Alto Alegre do Pindaré
Altoalegrensi – abitanti di Alto Alegre dos Parecis